QA se poate referi la:

 Qatar, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .qa, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Qatar

Acronime de două litere